Motyl ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander J. Motyl (* 1953), amerikanischer Politikwissenschaftler, Historiker, Schriftsteller und Maler
 Wladimir Jakowlewitsch Motyl (1927–2010), russischer Regisseur